Высокое — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Глубоковской волости.

География 
Расположена в 6 км к югу от города Опочка.

Население 

Численность населения по состоянию на начало 2001 года составляла 322 человек.

История 
С 1995 до 2005 года деревня входила в состав Краснооктябрьской волости с центром в д. Балахи, с 2006 до 2015 года — в состав Звонской волости.

Примечания 

Населённые пункты Опочецкого района